Die Wertgarantie SE ist ein Spezialversicherer mit Hauptsitz in Hannover und ein Unternehmen der Wertgarantie Group.

Geschichte 
Gegründet wurde das Unternehmen 1963 in Langenhagen von Kurt Jodexnis und Detlef Kleinert als „Kundendienstgesellschaft für Fernsehgeräte m.b.H & COMP. KG“. Hier konnten die damals noch teuren Fernsehgeräte versichert werden. Mit dem Start 1963 führte das neugegründete Unternehmen ein Produkt ein, das Abnutzung und Verschleiß absicherte. 1964 wurde es in „Reparatur-Ersatzkasse für Elektrische Anlagen GmbH“ umbenannt, um den Gesellschaftszweck deutlicher hervorzuheben. 1967 stellte das Unternehmen auf den alleinigen Vertrieb über den Fernsehfachhandel bzw. Fernsehwerkstätten um und änderte den Namen passend zur Einführung des Farbfernsehers in der Bundesrepublik Deutschland in „Garantieverlängerung Reparaturersatz für Elektrische Anlagen GmbH KG (GVG)“. Drei Jahre später folgte die Eintragung des Unternehmens „Elektro Dauer Garantie Reparaturkosten AG“ (EDG) als Aktiengesellschaft. In den kommenden Jahren wuchs die EDG stetig und auch die Zahl der Versicherungsabschlüsse nahm mit dem Siegeszug des Farbfernsehens permanent zu. Im Jahr 1980 kam als Folge der technischen Entwicklung mit der Versicherung der teuren Videogeräte ein neuer Geschäftszweig hinzu und der „VWR Video Wartungsring“ wurde ins Leben gerufen.

1988 führte man die beiden Gesellschaften EDG und VWR zusammen und gründete daraus die Wertgarantie Technische Versicherung AG. Da man gute Erfahrungen mit dem Nischenprodukt einer Elektro-Dauer-Garantie gemacht hatte, war das Unternehmen immer auf der Suche nach Spartenprodukten. Im Mai 1994 konnte mit der Haustierkrankenversicherung AGILA ein neues Mitglied der Unternehmensfamilie begrüßt werden. 1999 entwickelte man ein weiteres Nischenprodukt: Die Versicherung von Fahrrädern. Seit Anfang 2000 wuchsen das Unternehmen und die Vertragsbestände weiter. Zudem wurde das Geschäft nach Österreich ausgedehnt. 2007 wurde Thomas Schröder zum Vorsitzenden des Vorstandes berufen. Seit 2009 ist der Spezialversicherer auch in den Niederlanden aktiv und hat seitdem das Geschäft auf weitere europäische Länder ausgedehnt. 2014 wuchs die Unternehmensgruppe um die französische „Société Française de Garantie“ (SFG). 2015 wurde das Geschäft auf Schutzbriefe für Strom-, Wasser- und Gasleitungen in Haushalten erweitert, wenig später kam auch die Versicherung von Hörgeräten hinzu. Im Frühjahr 2018 übernahm Wertgarantie den spanischen Versicherungsmakler Garante. Seit 2019 werden auch E-Scooter versichert. Anfang Juli 2020 übernahm Patrick Döring den Vorstandsvorsitz und Thomas Schröder wechselte als Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Am 14. Juli 2020 änderte die Wertgarantie AG nach Beschluss der Hauptversammlung ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Europäische Aktiengesellschaft („Societas Europaea“, SE).

Im Juli 2022 wurde bekannt, dass die Wertgarantie Group ihre Anteile an der AGILA Haustierversicherung AG an die Investmentgesellschaft JAB veräußert.

Geschäftstätigkeit 
Wertgarantie bietet Versicherungen und Garantieerweiterungen für technische Geräte, technische Werkzeuge, Hörgeräte, Fahrräder und Schutzbriefe für Strom-, Wasser- und Gasleitungen an, mit denen sich Kunden beispielsweise vor Reparaturkosten schützen können. Vertrieben werden die Produkte bevorzugt vom stationären Fachhandel für Konsumelektronik, aber auch direkt über Onlineplattformen wie sofortschutz.net, onlineversicherung.de, coveryou.nl, seguromovil.com, miseguromovil.com und smartphonepolis.nl. Neben Deutschland ist Wertgarantie auch in Österreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Spanien aktiv.

Kennzahlen 
2020 belief sich die Summe der Beitragseinnahmen der Wertgarantie Group auf rund 348 Mio. Euro sowie der Umsatz aus Garantiedienstleistungen auf 27 Mio. Euro. Der Vertragsbestand lag Ende 2020 bei über 6,94 Mio. Stück. Mittlerweile beschäftigt die Unternehmensgruppe europaweit über 930 Mitarbeiter.

Gremien 
Vorsitzender des Vorstandes ist der vormalige FDP-Bundespolitiker Patrick Döring. Weiterhin im Vorstand sind Udo Buermeyer, Susann Richter und Konrad Lehmann. Der Aufsichtsrat besteht aus dem Vorsitzenden Thomas Schröder sowie den Mitgliedern Michael Busch und Kersten Jodexnis.

Engagement 
Der Spezialversicherer unterstützt Projekte, die vor allem auf Ökologie und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Dabei arbeitet das Unternehmen auch mit der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung, World Vision, Plan oder Opportunity International zusammen. Mit der Kampagne "Reparieren statt Wegwerfen" macht der Spezialversicherer zudem auf das Thema Elektroschrott aufmerksam. Dafür wurde Ende 2020 eine Studie erstellt, deren Zahlen für die Erschaffung des "WERTGIGANT" geführt haben. Die Schrottskulptur des Aktionskünstlers HA Schult macht auf das Thema aufmerksam und war 2021 bereits in München, Hannover, Düsseldorf und Berlin zu sehen.

Weblinks 
 Website der Wertgarantie AG
 Website der AGILA Haustierversicherung AG
 Website der Wertgarantie Group

Einzelnachweise 

Versicherungsunternehmen (Hannover)
Gegründet 1963